New Brighton bezeichnet zahlreiche verschiedene Orte:

Australien:
 New Brighton (New South Wales), eine Vorstadt von Ocean Shores (New South Wales)

Kanada:
 New Brighton (Calgary) ein Wohnbezirk in Calgary

Neuseeland:
 New Brighton (Neuseeland), eine Vorstadt von Christchurch

Südafrika:
 New Brighton (Gauteng)
 New Brighton (Port Elizabeth), eine Vorstadt von Port Elizabeth

Vereinigtes Königreich:
 New Brighton (Merseyside), ein Seebad in Wallasey, England
 New Brighton (Hampshire), ein Wohngebiet in Havant Borough

Vereinigte Staaten:
 New Brighton (Minnesota) in Minnesota
 New Brighton (Pennsylvania) in Pennsylvania
 New Brighton State Beach, ein Strand in Kalifornien
 New Brighton (Staten Island), ein Wohngebiet in Staten Island, New York

New Brighton ist außerdem Namensbestandteil des 
AFC New Brighton, eines Fußballvereins und seines Vorgängers New Brighton Tower F.C.